Atocha pode ser:
Atocha (bairro de Madrid) - Bairro de Madrid
Estação de Atocha - estação ferroviária, situada em Madrid
Estação Atocha - estação da Linha 1 (Metrô de Madrid)
Estação Atocha Renfe - estação da Linha 1 (Metrô de Madrid)
Estádio de Atocha - antigo estádio de futebol da Espanha
Atocha (Salta) - localidade de Capital (departamento de Salta), Argentina

Desambiguação